Der Royal Leopards Football Club ist ein Fußballverein aus Simunye, Eswatini.

Geschichte 
Der Verein wurde 1979 gegründet und ist der örtlichen Polizei unterstellt. Lange spielte der Klub in den lokalen unteren Ligen mit; erst Anfang der 2000er Jahre gelang ihm der Aufstieg in die Swazi Premier League. 2006 gewann er seine erste Meisterschaft, der bis 2016 fünf weitere folgten. Auch im Swazi Cup gelangen ihm bisher drei Titel. Mit den Erfolgen qualifizierte er sich mehrmals für die afrikanischen Wettbewerbe, scheiterte aber meist in der ersten Spielrunde.

Erfolge 
 Eswatinischer Meister (7): 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022
 Eswatinischer Pokalsieger (3): 2007, 2011, 2014
 Eswatinischer Charity Cup Sieger (1): 2006
 Swazi Trade Fair Cup (1): 2004

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Simunye Park aus.

Trainerchronik 
Stand: Juli 2022

Statistik in den CAF-Wettbewerben

Weblinks 
 
 
 
 Royal Leopards FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Eswatinischer Fußballverein
Gegründet 1979
Simunye